Maxton, Roxburghshire, Scozia
Maxton, Kent, Inghilterra
Maxton, Carolina del Nord, Stati Uniti